No confundir con Raventós, apellido similar.

El nombre de Reventós puede aludir a:
 Joan Reventós i Carner (1927-2004) político español, fundador del Partido de los Socialistas de Cataluña.
 Manuel Reventós Bordoy (1888 - 1942) economista, abogado, historiador, traductor, ensayista y político español
 Jacint Reventós i Bordoy (1883 - 1968) médico neumólogo español, hermano de Manuel Reventós, y tío de Joan Reventós.
 Ramón Reventós Bordoy (1882-1923) periodista español. 
 Francisco Anglada y Reventós (1805-1884) religioso, gramático, escritor y traductor español
 Ramon Reventós i Farrarons (1892-1976) arquitecto español.